de Sing Sing, een Amerikaanse gevangenis
een dichtbundel van de schrijver Coen Peppelenbos
 Sing, Sing, een single van Lester & Denwood